Joannis kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph de Joannis
 Leon de Joannis

Robotskapade auktorsförkortningar